Begovo Brdo (Cetingrad), een plaats in de Kroatische gemeente Cetingrad
 Begovo Brdo (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac